Fra Mirko Majdandžić (Busovača, 27. studenog 1960.) je bosanski franjevac i župnik župe Vareš od 2012. godine.

Fra Mirko je osnovnu školu završio u Busovači, klasičnu gimnaziju u Visokom, te na kraju Teološki fakultet u Sarajevu. Službovao je u Zenici, Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Fojnici i trenutačno u Varešu. 

Bosanskohercegovački franjevci
Životopisi, Busovača